«Інше обличчя» — фільм 2008 року.

Зміст 
Віра працювала в лабораторії хімічного інституту. Після невдалого досліду вона отримує сильні опіки. Її обличчя знівечене назавжди. Лікарі тільки розводять руками. Вони не в змозі допомогти відновити шкіру. І тільки молодий хірург через співчуття береться на добровільних засадах за цю операцію. Та коли Віра нарешті бачить результат, вона розуміє, що нове обличчя зовсім не її. Звикнути до такого буде нелегко.

Посилання 

Фільми-мелодрами Росії
Фільми-мелодрами України